Pfann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Pfann (1874–1928), österreichischer Schauspieler, Gesangskomiker, Opernsänger (Tenor) und Theaterintendant
 Christian Pfann (1824–1885), deutscher Lithograf und Fotograf

 Lydia Pfann (1931–2019), deutsche Turnerin
 Matthias Georg Pfann (1719–1762), deutscher Mediziner
 Paul Pfann (1860–1919), deutscher Architekt
 William Gardner Pfann (1917–1982), US-amerikanischer Chemieingenieur und Materialwissenschaftler